Altemöller ist der Name von

 Eva-Maria Altemöller (* 1957), deutsche Dolmetscherin, Illustratorin, Autorin und Bibliothekarin
 Frank Altemöller, Koordinator des Studiengangs Europäisches Verwaltungsmanagement am Fachbereich Verwaltungswissenschaften der Hochschule Harz